Polichlorowane bifenyle () – związki chemiczne
 Obwód drukowany () – płyta z połączeniami do montażu podzespołów elektronicznych
 Blok kontrolny procesu () – obszar pamięci przechowujący podstawowe informacje o procesie.